Capayán bezeichnet:

 Capayán (Volk), ehemaliges indigenes Volk in Argentinien
 Capayán (Catamarca), Ort in Argentinien
 Departamento Capayán, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Catamarca